Jack Cole est le patronyme de plusieurs personnalités américaines :
Jack Cole (chorégraphe) (1911–1974), danseur, chorégraphe et metteur en scène
Jack Cole (auteur) (1914–1958), auteur de bande dessinée et illustrateur
Jack Cole (homme d'affaires) (1920–2007), entrepreneur et homme d'affaires
Jack Isadore Cole (1920–1997), fondateur des librairies Coles